Алексе́й Бере́зин: Березин, Алексей Анатольевич — российский писатель, блогер.
 Березин, Алексей Андрианович (1870—1914) — полковник, герой Первой мировой войны.
 
 Березин, Алексей Германович (род. 1960) — Заслуженный тренер России по волейболу.
 Березин, Алексей Сергеевич (1801—1824) — русский путешественник.